

Geografia 
 Contea di Coryell – contea dello Stato del Texas negli Stati Uniti

Persone 
 Charles Coryell – chimico statunitense
 Larry Coryell – chitarrista jazz statunitense

Altro 
 Lady Coryell – album discografico di Larry Coryell